Гварде́йское (до 1945 года Спат; , ) — посёлок городского типа в Симферопольском районе Республики Крым, центр Гвардейского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Гвардейского поселкового совета Автономной Республики Крым). По состоянию на 2012 год, Гвардейское занимало площадь 885,9 га, население посёлка на  год составляло  человек. Статус посёлка городского типа Гвардейское имеет с 1957 года.

Население 

 1805 год — 176 чел.
 1864 год — 46 чел.
 1887 год — 242 чел.
 1915 год — 340 чел.
 1921 год — 267 чел.
 1926 год — 733 чел.
 1931 год — 497 чел.

 1939 год — 3848 чел.
 1989 год — 14 062 чел.
 2001 год — 12 554 чел.
 2010 год — 12 685 чел.
 2011 год — 12 620 чел.
 2012 год — 12 660 чел.

Гвардейское расположено в лесостепной зоне предгорного Крыма, в 18 км к северу от Симферополя на реке Салгир, высота центра посёлка над уровнем моря — 146 м.

История 
В Камеральном описании Крыма 1784 года Спат записан как Иснат Акъмечетскаго каймаканства Акмечетскаго кадылыка'''. После присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревня была приписана к Симферопольскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Спат приписали к Тулатской волости Евпаторийского уезда.

По Ведомости о волостях и селениях, в Евпаторийском уезде с показанием числа дворов и душ… от 19 апреля 1806 года, в деревне числилось 20 дворов, 170 крымских татар и 6 ясырей, земля принадлежала неким Халивет и Мемет беям.
На военно-топографической карте 1817 года обозначен Нспат с 20 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Спат, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», отнесли к Темешской волости (переименованной из Тулатской). На карте 1836 года в деревне 18 дворов, а на карте 1842 года Спат обозначен условным знаком «малая деревня», но с мечетью. Опустение деревни, видимо, связано с эмиграциями крымских татар в Турцию.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Сакской волости.
Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Спат — русская деревня с 18 дворами и 46 жителями. На трехверстовой карте 1865—1876 года Спат обозначен без указания числа дворов. В 1882 году немцами — «братскими меннонитами», лютеранами и лютеранскими сепаратистами в деревне была основана новая колония* .
В «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, записан Спат Сакской волости с 37 дворами и 242 жителями (по «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в деревне Спат, входившей в Юхары-Джаминское сельское общество, жителей и домов не числилось). На подробной карте 1894 года деревня обозначена с 42 дворами и немецким населением.

Земская реформа 1890-х годов в Евпаторийском уезде прошла после 1892 года, в результате Спат приписали к Камбарской волости.
По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне, составлявшей в Спатское сельское общество, числилось 293 жителя в 53 дворах. В 1906 году открыто Спатское центральное училище, ещё ранее — земское училище. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в деревне Спат Камбарской волости Евпаторийского уезда числилось 54 двора с немецким населением в количестве 180 человек приписных жителей и 160 — «посторонних» (при этом Спат, с 1 двором без жителей, также записан в Подгородне-Петровской волости Симферопольского уезда, так как находился прямо на границе волостей).

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село включили в состав вновь созданного Сарабузского района Симферопольского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых был ликвидирован Сарабузский район и образован Симферопольский и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года'', в селе Спат, центре Спатского сельсовета Симферопольского района, числилось 177 дворов, из них 114 крестьянских, население составляло 733 человека, из них 579 немцев, 96 русских, 33 украинца, 14 евреев, 1 татарин, 1 армянин, 1 чех, 8 записаны в графе «прочие», действовала немецкая школа II ступени. Документально зафиксировано существование сельсовета в 1940 году (в коем состоянии село пребывает всю дальнейшую историю). По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 3848 человек. Вскоре после начала Великой отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан.

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре 1944 года в район приехали первые новосёлы (214 семей) из Винницкой области, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. 21 августа 1945 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР, Спатский сельсовет переименован в Гвардейский и селение Спат в Гвардейское. С 25 июня 1946 года селение в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Симферопольский район был упразднён и село присоединили к Бахчисарайскому. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», вновь включили в состав Симферопольского. К 1960 году в состав Гвардейского было включено село Раздольное (бывший Шонук) (согласно справочнику «Крымская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года» — в период с 1954 по 1968 год). По данным переписи 1989 года в селе проживало 14 062 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Во время Крымской наступательной операции в апреле 1944 года район посёлка стал местом тяжёлых боёв. В посёлке имеется несколько захоронений советских воинов. , при въезде в поселок у шоссе Симферополь — Армянск , Братская могила подпольщиков, ул. Пролетарская, 1-е поселковое кладбище

Современность 
В посёлке расположен крупный хлебозавод, который был закрыт в 2011 г., тепличный комбинат, который был ликвидирован в начале 90 х, крымская опытная станция садоводства, степное отделение Никитского Ботанического сада (Новый Сад), музей авиации Черноморского флота — с ограниченным доступом, центральная библиотека Симферопольской централизованной библиотечной системы и детская библиотека, действует церковь всех Крымских Святых. В посёлке имеются 3 средних школы, детские сады «Солнышко», «Флажок», «Пчелка» и «Теремок». В декабре 1990 года в посёлке сформировано поселковое отделение милиции.

Вопреки распространённому мнению, село Сарабуз непосредственного отношения к Гвардейскому не имеет, оно располагалось в нескольких километрах к югу, южнее села Софиевка. Однако к селу Спат примыкала построенная во второй половине XIX века железнодорожная станция Сарабуз (сегодня Остряково) и возникший со временем при ней станционный посёлок.

5 марта 2023 года в окрестностях посёлка был сбит беспилотник Ту-141 "Стриж" Вооружённых Сил Украины. На месте падения обломков беспилотника образовалась огромная воронка – её приблизительный диаметр составляет около 10-12 метров, а глубина составляет около 3,5 метров.

Известные жители 
 Бармаков, Сергей Николаевич (27.11.1965, п. Гвардейское — 25.4.1986, близ г. Герат) — погиб, выполняя интернациональный долг в Афганистане, медаль «За отвагу», орден Красной Звезды (посмертно). Похоронен в п. Гвардейское, именем Бармакова названа улица.
 Бегунов, Владимир Сергеевич (1959) — российский гитарист и автор песен, основатель и бессменный участник группы «Чайф».
 Закорецкий, Владимир Николаевич (1954) — председатель Симферопольского районного совета.
 Несмачный, Андрей Николаевич (1979) — воспитанник симферопольского спортинтерната. С 2000 года выступал за национальную сборную Украины.

См. также 
 Авиабаза Гвардейское
 Раздольное

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты Симферопольского района